Rombout I Keldermans (1420–1489) glasschilder
Rombout II Keldermans (1460–1531) architect